Halle steht für:
 Halle (Name), weiblicher Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Halle (Architektur), großer Raum oder Gebäude mit einem großen Raum
 Halle (Venuskrater)

Halle ist der Name folgender

Orte:
 Halle (Saale), Stadt in Sachsen-Anhalt
 Halle (Westf.), Stadt im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Halle (Belgien), Stadt in der Provinz Flämisch-Brabant, Belgien
 Halle (bei Neuenhaus), Gemeinde in der Samtgemeinde Uelsen im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Halle (Weserbergland), Gemeinde in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Halle (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Halle (Raddestorf), Ortsteil von Raddestorf-Harrienstedt, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen

geografischer Objekte:
 Bezirk Halle, Verwaltungseinheit in der DDR
 Naturschutzgebiet Halle in Brilon, Nordrhein-Westfalen
 Halle (Heve), Quellfluss der Heve im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Halle Flat, Hochebene im Viktorialand, Antarktika

Halle als Schiffsname bzw. Namensbestandteil:
 Stadt Halle (Schiff), Fahrgastschiff in Halle (Saale)

Siehe auch:

 Hale (Begriffsklärung)
 Hall (Ortsname)